Iacanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iacanga (ort), São Paulo, 
 Iacanga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar